Witlatschil ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Witlatschil (1935–2018), deutscher Fußballspieler
 Michael Witlatschil (* 1953), deutscher Bildhauer